Bienek ist eine im ostdeutsch-slawischen Raum entstandene Kurzform zu Benedikt und der Familienname folgender Personen:

 Alois Bienek (* 1779), deutscher Forstmeister und Kammerrat, Träger des Braunschweigischen Ritterordens Heinrich des Löwen
 Andre Bienek (* 1986), deutscher Rollstuhl-Basketballer
 Gustav Karl Bienek (1899–1972), österreichischer Architekt und Autor
 Horst Bienek (1930–1990), deutscher Schriftsteller
 Sophia Müller-Bienek (* 1993), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Fotografin 

Siehe auch:
 Bieneck
 Bieniek